Loupiac (Gironde)
 Loupiac (Lot)
 Loupiac (Tarn)

Desambiguações de topônimos